SK Bellem is een Belgische voetbalclub uit Bellem. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 7180 en heeft blauw en wit als kleuren.

Geschiedenis 
In de jaren 30 werd in Bellem een voetbalploeg opgericht, die vriendschappelijke wedstrijden speelden tegen ploegen uit omliggende dorpen. Vanaf halverwege de jaren 30 werd in competitie gespeeld bij amateurvoetbalbond.

In 1968 sloot men zich als SKRT Bellem aan bij de Belgische Voetbalbond, waar men in de Oost-Vlaamse provinciale reeksen ging spelen. SKRT Bellem kon er verschillende keer opklimmen tot in Eerste Provinciale.

Resultaten

Externe links 
 http://www.skbellem.be

Bellem, SK
Sport in Aalter
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen